

Persone 
 Camille Erlanger – compositore francese
 Carlo von Erlanger – ornitologo ed esploratore tedesco
 Joseph Erlanger – medico e fisiologo statunitense, Premio Nobel per la medicina 1944

Altro 
 Cratere Erlanger – cratere lunare nella parte nord-orientale della faccia visibile della Luna
 Erlanger – città della contea di Kenton, nel Kentucky, Stati Uniti d'America